Chediak ist der Familienname folgender Personen:

 Almir Chediak (1950–2003), brasilianischer Gitarrist, Komponist und Musikproduzent
 Enrique Chediak (* 1967), ecuadorianischer Kameramann
 Jesus Chediak (1941–2020),  brasilianischer Schauspieler, Filmemacher, Regisseur, Kulturfunktionä